Пеканку́р () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, кантон Сен-ле-Нобль. Расположена в 13 км к востоку от Дуэ и в 31 км к югу от Лилля. Через территорию коммуны проходит автомагистраль А21 «Рокада Миньер».

Население (2017) — 6 011 человек.

В Пеканкуре угольная компания Аниш вела разработку угля из двух шахт — Леме и Бурруа. Обе закрыты в 1984 году.

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 1,0 %
 промышленность — 15,7 %
 строительство — 8,2 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 19,8 %
 государственные и муниципальные службы — 53,0 %

Уровень безработицы (2017) — 24,8 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Нор — 17,6 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 16 850 (Франция в целом — 21 110, департамент Нор — 19 490).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Пеканкура с 2009 года занимает Жоель Пьерраш (Joël Pierrache). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список одержал победу в 1-м туре, получив 57,63 % голосов.

См. также 
 Коммуны департамента Нор

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Результаты муниципальных выборов 2020 года